Zhaoguli (kinesiska: 赵沽里) är en ort i Kina. Den ligger i storstadsområdet Tianjin, i den norra delen av landet, nära eller i stadens centrum.

Runt Zhaoguli är det mycket tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Tianjin,  km väster om Zhaoguli. Runt Zhaoguli är det i huvudsak tätbebyggt.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juli, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Källor 

Orter i Tianjin
WP:Projekt Kina